Parastivalius är ett släkte av loppor. Parastivalius ingår i familjen Stivaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Parastivalius